

Topônimos 
 França — país na Europa Ocidental
 França (Bragança) — freguesia no concelho de Bragança, Portugal
 Franca — município brasileiro

Pessoas 
 França (futebolista) — Françoaldo Sena de Souza; brasileiro

Ver também
 Franza — freguesia do concelho de Mugardos, Galiza

Desambiguações de topônimos